Феоктист (Блажевич) (1807—1879) — митрополит Буковини
 Блажевич Іван Іванович — Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни
 Блажевич Юрій Іванович — український краєзнавець
 Роко Блажевич — хорватський співак

Прізвища